Face à la mer est une chanson du duo Calogero et Passi extrait de l'album 3 en 2004.

Clip vidéo 
Le clip a été tourné à Boulogne-sur-Mer, dans la cité sensible Damrémont à l'ouest de la ville et sur la plage.

Parodie 
Le titre a été parodié par le groupe de metal parodique Ultra Vomit sous forme de mash-up avec un titre du groupe de metal français Gojira s'intitulant "Calojira". Ce morceau est présent sur leur 3ème album Panzer Surprise sorti en 2017.

Classements hebdomadaires

Notes et références 

Chanson interprétée par Calogero
Chanson de 2004
Single musical sorti en 2004
Chanson écrite par Calogero
Chanson en duo